Молодость:
 Молодость — свойство по значению прилагательного молодой, а также период жизни от отрочества до зрелых лет:
 «Молодость» — международный кинофестиваль, ежегодно проходящий в Киеве с 1970 года.
 «Молодость» — спектакль Д. Чащина по пьесе И. Тургенева «Месяц в деревне», поставленный в 2018 году.
 «Молодость» — советский художественный кинофильм 1934 года (реж. Леонид Луков) об участии комсомольцев в подпольной революционной борьбе в первые годы гражданской войны на Украине.
 «Молодость» — фильм-драма 2015 года, режиссёра Паоло Соррентино.
 «Молодость» — китайский фильм 2017 года.

См. также 

 Молодёжь
 Старость